Bel Canto (it. "skøn sang") kan have flere betydninger:

 Bel Canto (bel canto, belcanto, bel-canto): en sangstil inden for den klassiske musik.
 Bel Canto (band): en norsk musikgruppe.
 Bel Canto (roman): en roman fra 2001 af den amerikanske forfatter Ann Patchett (f. 1963) – for hvilken hun modtog Orange Prize for Fiction 2002
 Bel Canto (kor): et mandskor, hvis leder 1934-1966 var Harald Agersnap
 Bel Canto Koret: et blandet kor fra Slagelse, oprettet 1990
 Bel Canto: arier af Donizetti, Bellini, Rossini indspillet af den amerikanske sopran Renée Fleming i 2002